В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Ізабель Куето 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Ізабель Куето (фінал)

 Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
 Жулі Алар (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barcelona Ladies Open